Southland kan avse:

Geografi

Nya Zeeland 
 Southland (region) –  Nya Zeelands sydligaste region
 Southland District – ett distrikt på Sydön

Media

Filmer 
 Southlander – en amerikansk independentfilm
 Southland Tales – en science fiction-film från 2006

Television 
 Southland (TV-serie) – en amerikansk TV-serie